Харыялах — село в Олёкминском районе Республики Саха (Якутия) России. 

Согласно данным переписи населения 2010 года, проживало 0 человек.

География 
Село находится в 52 километрах от Олёкминска.

Население

Примечания 

 

Населённые пункты Олёкминского улуса